Анато́лий Смирно́в:
 
 Смирнов, Анатолий Алексеевич (1941—2022) — советский хозяйственный деятель.
 Смирнов, Анатолий Анатольевич (род. 1959) — член Совета Федерации РФ, доктор наук, профессор.
 
 Смирнов, Анатолий Владимирович (род. 1946) — казахстанский государственный деятель, дипломат.
 Смирнов, Анатолий Евгеньевич (род. 1936) — советский футболист, тренер.